|-
|(127501)||2002 TN59|| align=right|16,2|| align=right|1,952|| align=right|0,087|| align=right|20,50|| align=right|2,727||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127502)||2002 TP59|| align=right|16,4|| align=right|1,965|| align=right|0,052|| align=right|22,86|| align=right|2,753||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127503)||2002 TR59|| align=right|15,5|| align=right|1,919|| align=right|0,115|| align=right|19,49|| align=right|2,658||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127504)||2002 TW66|| align=right|16,2|| align=right|2,074|| align=right|0,101|| align=right|20,85|| align=right|2,987||MBA||6. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127505)||2002 TF80|| align=right|15,4|| align=right|2,740|| align=right|0,119|| align=right|9,87|| align=right|4,534||MBA||1. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127506)||2002 TA91|| align=right|15,0|| align=right|3,018|| align=right|0,220|| align=right|5,46|| align=right|5,242||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127507)||2002 TU131|| align=right|15,8|| align=right|2,260|| align=right|0,145|| align=right|6,95|| align=right|3,398||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127508)||2002 TU216|| align=right|14,3|| align=right|3,199|| align=right|0,045|| align=right|16,33|| align=right|5,722||MBA||6. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(127509)||2002 TP220|| align=right|16,2|| align=right|1,895|| align=right|0,071|| align=right|21,03|| align=right|2,608||MBA||6. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127510)||2002 TM229|| align=right|16,0|| align=right|2,310|| align=right|0,142|| align=right|2,99|| align=right|3,511||MBA||7. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127511)||2002 TY233|| align=right|15,3|| align=right|2,555|| align=right|0,114|| align=right|8,89|| align=right|4,084||MBA||6. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127512)||2002 TE240|| align=right|14,5|| align=right|3,041|| align=right|0,074|| align=right|15,23|| align=right|5,302||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127513)||2002 TD250|| align=right|16,8|| align=right|2,398|| align=right|0,186|| align=right|2,40|| align=right|3,712||MBA||7. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127514)||2002 TS295|| align=right|15,9|| align=right|1,918|| align=right|0,088|| align=right|18,63|| align=right|2,655||MBA||13. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127515)||2002 TY306|| align=right|16,1|| align=right|2,694|| align=right|0,082|| align=right|6,80|| align=right|4,422||MBA||4. října 2002||Apache Point||Sloan Digital Sky Survey
|-
|(127516)||2002 TT307|| align=right|16,7|| align=right|2,291|| align=right|0,081|| align=right|7,50|| align=right|3,466||MBA||4. října 2002||Apache Point||Sloan Digital Sky Survey
|-
|(127517)||2002 TJ371|| align=right|15,1|| align=right|3,189|| align=right|0,065|| align=right|14,54|| align=right|5,695||MBA||10. října 2002||Apache Point||Sloan Digital Sky Survey
|-
|(127518)||2002 UH16|| align=right|16,2|| align=right|2,318|| align=right|0,136|| align=right|7,14|| align=right|3,530||MBA||30. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127519)||2002 UJ16|| align=right|14,3|| align=right|3,984|| align=right|0,246|| align=right|7,02|| align=right|7,951||HLD||30. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127520)||2002 UQ29|| align=right|16,5|| align=right|1,909|| align=right|0,090|| align=right|22,60|| align=right|2,637||MBA||31. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127521)||2002 VK14|| align=right|14,8|| align=right|2,380|| align=right|0,326|| align=right|23,26|| align=right|3,671||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127522)||2002 VD24|| align=right|16,8|| align=right|2,216|| align=right|0,103|| align=right|1,69|| align=right|3,299||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127523)||2002 VN47|| align=right|15,2|| align=right|2,965|| align=right|0,046|| align=right|11,02|| align=right|5,104||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127524)||2002 VV59|| align=right|16,5|| align=right|2,314|| align=right|0,117|| align=right|7,89|| align=right|3,519||MBA||3. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(127525)||2002 VE60|| align=right|14,9|| align=right|2,980|| align=right|0,161|| align=right|12,81|| align=right|5,143||MBA||3. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(127526)||2002 VU100|| align=right|14,8|| align=right|3,101|| align=right|0,293|| align=right|9,90|| align=right|5,461||MBA||11. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127527)||2002 VT114|| align=right|15,8|| align=right|2,728|| align=right|0,199|| align=right|9,85|| align=right|4,505||MBA||13. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127528)||2002 VM119|| align=right|15,6|| align=right|2,267|| align=right|0,106|| align=right|8,62|| align=right|3,412||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127529)||2002 VL125|| align=right|16,1|| align=right|2,351|| align=right|0,067|| align=right|7,08|| align=right|3,605||MBA||13. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127530)||2002 VX127|| align=right|16,1|| align=right|1,915|| align=right|0,107|| align=right|22,93|| align=right|2,649||MBA||15. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127531)||2002 WS5|| align=right|16,2|| align=right|2,312|| align=right|0,191|| align=right|7,01|| align=right|3,516||MBA||23. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127532)||2002 WH9|| align=right|12,9|| align=right|5,139|| align=right|0,008|| align=right|10,95|| align=right|11,65||JUT||24. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127533)||2002 WZ9|| align=right|15,8|| align=right|2,675|| align=right|0,117|| align=right|15,78|| align=right|4,373||MBA||24. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127534)||2002 WR17|| align=right|12,2|| align=right|5,198|| align=right|0,045|| align=right|14,77|| align=right|11,85||JUT||30. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127535)||2002 XL14|| align=right|16,8|| align=right|2,158|| align=right|0,257|| align=right|6,41|| align=right|3,170||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127536)||2002 XO26|| align=right|14,8|| align=right|3,089|| align=right|0,077|| align=right|11,84|| align=right|5,427||MBA||3. prosince 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127537)||2002 XU29|| align=right|16,2|| align=right|2,196|| align=right|0,104|| align=right|6,01|| align=right|3,254||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127538)||2002 XV45|| align=right|16,3|| align=right|1,938|| align=right|0,059|| align=right|17,74|| align=right|2,697||MBA||10. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127539)||2002 XV46|| align=right|16,2|| align=right|1,951|| align=right|0,025|| align=right|22,85|| align=right|2,725||MBA||7. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127540)||2002 XQ63|| align=right|16,1|| align=right|1,941|| align=right|0,089|| align=right|18,16|| align=right|2,704||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127541)||2002 XZ65|| align=right|15,9|| align=right|1,967|| align=right|0,044|| align=right|19,08|| align=right|2,758||MBA||12. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127542)||2002 XR66|| align=right|15,9|| align=right|2,390|| align=right|0,217|| align=right|6,16|| align=right|3,693||MBA||10. prosince 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127543)||2002 XA73|| align=right|16,4|| align=right|2,155|| align=right|0,040|| align=right|2,32|| align=right|3,162||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127544)||2002 XD81|| align=right|16,1|| align=right|2,201|| align=right|0,225|| align=right|6,55|| align=right|3,264||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127545)||2002 XZ91|| align=right|16,2|| align=right|2,256|| align=right|0,091|| align=right|4,12|| align=right|3,388||MBA||4. prosince 2002||Kitt Peak||M. W. Buie
|-
|(127546)||2002 XU93|| align=right|7,9|| align=right|67,2|| align=right|0,688|| align=right|77,97|| align=right|551||SDO||4. prosince 2002||Kitt Peak||M. W. Buie
|-
|(127547)||2002 XG94|| align=right|16,3|| align=right|2,577|| align=right|0,162|| align=right|9,05|| align=right|4,136||MBA||3. prosince 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(127548)||2002 YM|| align=right|16,0|| align=right|2,251|| align=right|0,087|| align=right|5,34|| align=right|3,376||MBA||27. prosince 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127549)||2002 YH1|| align=right|15,9|| align=right|2,282|| align=right|0,136|| align=right|3,39|| align=right|3,447||MBA||27. prosince 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127550)||2002 YB2|| align=right|16,4|| align=right|1,954|| align=right|0,080|| align=right|18,67|| align=right|2,730||MBA||27. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127551)||2002 YQ3|| align=right|15,8|| align=right|1,936|| align=right|0,102|| align=right|18,12|| align=right|2,694||MBA||28. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127552)||2002 YF5|| align=right|15,6|| align=right|2,346|| align=right|0,297|| align=right|24,06|| align=right|3,592||MBA||28. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127553)||2002 YN9|| align=right|14,5|| align=right|2,552|| align=right|0,127|| align=right|13,58|| align=right|4,077||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127554)||2002 YW9|| align=right|15,6|| align=right|2,486|| align=right|0,067|| align=right|8,79|| align=right|3,919||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127555)||2002 YT11|| align=right|16,0|| align=right|2,258|| align=right|0,139|| align=right|6,71|| align=right|3,392||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127556)||2002 YW11|| align=right|16,5|| align=right|2,154|| align=right|0,044|| align=right|4,24|| align=right|3,160||MBA||31. prosince 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127557)||2002 YA12|| align=right|14,9|| align=right|2,261|| align=right|0,242|| align=right|22,67|| align=right|3,400||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127558)||2002 YM23|| align=right|15,7|| align=right|2,286|| align=right|0,152|| align=right|7,40|| align=right|3,456||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127559)||2002 YZ23|| align=right|16,4|| align=right|2,436|| align=right|0,179|| align=right|0,63|| align=right|3,802||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127560)||2002 YQ26|| align=right|16,1|| align=right|2,223|| align=right|0,042|| align=right|2,84|| align=right|3,314||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127561)||2002 YC28|| align=right|16,8|| align=right|2,389|| align=right|0,197|| align=right|2,27|| align=right|3,693||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127562)||2002 YH31|| align=right|17,3|| align=right|2,248|| align=right|0,224|| align=right|1,19|| align=right|3,370||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127563)||2002 YF32|| align=right|16,0|| align=right|1,909|| align=right|0,063|| align=right|24,33|| align=right|2,638||MBA||31. prosince 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(127564)||2003 AX|| align=right|15,7|| align=right|2,186|| align=right|0,048|| align=right|5,12|| align=right|3,232||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127565)||2003 AM5|| align=right|16,7|| align=right|2,384|| align=right|0,169|| align=right|0,41|| align=right|3,680||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127566)||2003 AL6|| align=right|15,3|| align=right|2,649|| align=right|0,189|| align=right|28,91|| align=right|4,310||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127567)||2003 AS8|| align=right|14,9|| align=right|2,221|| align=right|0,245|| align=right|26,81|| align=right|3,310||MBA||2. ledna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127568)||2003 AV9|| align=right|15,8|| align=right|2,680|| align=right|0,060|| align=right|8,92|| align=right|4,387||MBA||4. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127569)||2003 AQ13|| align=right|16,1|| align=right|2,216|| align=right|0,051|| align=right|4,57|| align=right|3,298||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127570)||2003 AH16|| align=right|15,4|| align=right|2,588|| align=right|0,184|| align=right|13,86|| align=right|4,163||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127571)||2003 AM17|| align=right|16,3|| align=right|1,977|| align=right|0,068|| align=right|16,99|| align=right|2,779||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127572)||2003 AR30|| align=right|16,4|| align=right|2,214|| align=right|0,060|| align=right|4,96|| align=right|3,295||MBA||4. ledna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127573)||2003 AT30|| align=right|16,0|| align=right|2,687|| align=right|0,069|| align=right|0,91|| align=right|4,404||MBA||4. ledna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127574)||2003 AG34|| align=right|16,3|| align=right|2,367|| align=right|0,239|| align=right|7,52|| align=right|3,641||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127575)||2003 AL41|| align=right|16,5|| align=right|2,286|| align=right|0,110|| align=right|7,60|| align=right|3,455||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127576)||2003 AT41|| align=right|16,0|| align=right|2,328|| align=right|0,083|| align=right|5,80|| align=right|3,551||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127577)||2003 AF44|| align=right|17,1|| align=right|2,222|| align=right|0,206|| align=right|4,49|| align=right|3,311||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127578)||2003 AA53|| align=right|16,2|| align=right|2,370|| align=right|0,184|| align=right|3,70|| align=right|3,647||MBA||5. ledna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127579)||2003 AJ58|| align=right|14,2|| align=right|3,085|| align=right|0,085|| align=right|29,20|| align=right|5,417||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127580)||2003 AD59|| align=right|16,8|| align=right|2,278|| align=right|0,158|| align=right|3,79|| align=right|3,438||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127581)||2003 AW59|| align=right|16,0|| align=right|2,422|| align=right|0,176|| align=right|2,90|| align=right|3,768||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127582)||2003 AK61|| align=right|16,1|| align=right|2,320|| align=right|0,082|| align=right|6,61|| align=right|3,532||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127583)||2003 AG64|| align=right|14,9|| align=right|2,558|| align=right|0,173|| align=right|15,48|| align=right|4,091||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127584)||2003 AD67|| align=right|13,8|| align=right|2,977|| align=right|0,249|| align=right|23,03|| align=right|5,136||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127585)||2003 AW70|| align=right|16,8|| align=right|2,295|| align=right|0,115|| align=right|7,33|| align=right|3,477||MBA||10. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127586)||2003 AY79|| align=right|15,5|| align=right|1,967|| align=right|0,053|| align=right|19,35|| align=right|2,759||MBA||11. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127587)||2003 AQ82|| align=right|16,5|| align=right|2,231|| align=right|0,156|| align=right|7,63|| align=right|3,332||MBA||8. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127588)||2003 AL88|| align=right|15,8|| align=right|2,323|| align=right|0,175|| align=right|3,63|| align=right|3,540||MBA||2. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127589)||2003 AS91|| align=right|14,8|| align=right|3,090|| align=right|0,008|| align=right|14,06|| align=right|5,432||MBA||5. ledna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127590)||2003 BY1|| align=right|15,6|| align=right|2,797|| align=right|0,019|| align=right|5,52|| align=right|4,678||MBA||25. ledna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127591)||2003 BF6|| align=right|16,8|| align=right|2,198|| align=right|0,015|| align=right|3,00|| align=right|3,259||MBA||23. ledna 2003||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(127592)||2003 BB7|| align=right|16,3|| align=right|2,443|| align=right|0,118|| align=right|1,85|| align=right|3,818||MBA||25. ledna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127593)||2003 BC11|| align=right|16,3|| align=right|2,402|| align=right|0,120|| align=right|3,24|| align=right|3,722||MBA||26. ledna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127594)||2003 BL12|| align=right|14,7|| align=right|3,140|| align=right|0,091|| align=right|23,84|| align=right|5,562||MBA||26. ledna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127595)||2003 BN12|| align=right|15,8|| align=right|2,326|| align=right|0,144|| align=right|7,01|| align=right|3,546||MBA||26. ledna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127596)||2003 BA15|| align=right|16,1|| align=right|2,404|| align=right|0,175|| align=right|3,55|| align=right|3,727||MBA||26. ledna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127597)||2003 BK15|| align=right|15,9|| align=right|2,365|| align=right|0,073|| align=right|7,27|| align=right|3,636||MBA||26. ledna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127598)||2003 BH16|| align=right|17,1|| align=right|2,280|| align=right|0,118|| align=right|3,47|| align=right|3,443||MBA||26. ledna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127599)||2003 BE18|| align=right|16,0|| align=right|2,395|| align=right|0,191|| align=right|0,37|| align=right|3,705||MBA||27. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127600)||2003 BT18|| align=right|14,5|| align=right|2,485|| align=right|0,093|| align=right|14,50|| align=right|3,917||MBA||27. ledna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127601)||2003 BP19|| align=right|16,0|| align=right|2,342|| align=right|0,075|| align=right|7,54|| align=right|3,584||MBA||26. ledna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127602)||2003 BY19|| align=right|15,4|| align=right|2,333|| align=right|0,098|| align=right|7,11|| align=right|3,563||MBA||26. ledna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127603)||2003 BP21|| align=right|16,1|| align=right|2,175|| align=right|0,161|| align=right|3,48|| align=right|3,207||MBA||27. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127604)||2003 BD26|| align=right|16,0|| align=right|2,303|| align=right|0,042|| align=right|7,81|| align=right|3,493||MBA||26. ledna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127605)||2003 BJ27|| align=right|15,9|| align=right|2,299|| align=right|0,108|| align=right|5,12|| align=right|3,484||MBA||26. ledna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127606)||2003 BQ28|| align=right|16,5|| align=right|2,423|| align=right|0,130|| align=right|3,42|| align=right|3,772||MBA||26. ledna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127607)||2003 BW30|| align=right|15,3|| align=right|2,421|| align=right|0,129|| align=right|8,20|| align=right|3,767||MBA||27. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127608)||2003 BH31|| align=right|15,6|| align=right|2,590|| align=right|0,124|| align=right|15,55|| align=right|4,168||MBA||27. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127609)||2003 BW31|| align=right|15,1|| align=right|2,575|| align=right|0,139|| align=right|12,92|| align=right|4,130||MBA||27. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127610)||2003 BK34|| align=right|17,0|| align=right|2,324|| align=right|0,110|| align=right|2,01|| align=right|3,543||MBA||26. ledna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127611)||2003 BB38|| align=right|16,2|| align=right|2,328|| align=right|0,079|| align=right|7,26|| align=right|3,552||MBA||27. ledna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127612)||2003 BG39|| align=right|16,5|| align=right|2,356|| align=right|0,136|| align=right|5,26|| align=right|3,615||MBA||27. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127613)||2003 BP44|| align=right|16,2|| align=right|2,376|| align=right|0,154|| align=right|2,98|| align=right|3,663||MBA||27. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127614)||2003 BX45|| align=right|16,6|| align=right|2,254|| align=right|0,070|| align=right|1,52|| align=right|3,383||MBA||30. ledna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127615)||2003 BH49|| align=right|16,8|| align=right|2,325|| align=right|0,195|| align=right|2,60|| align=right|3,544||MBA||26. ledna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127616)||2003 BL50|| align=right|15,5|| align=right|2,708|| align=right|0,028|| align=right|6,61|| align=right|4,455||MBA||27. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127617)||2003 BM53|| align=right|16,7|| align=right|2,367|| align=right|0,125|| align=right|2,23|| align=right|3,642||MBA||27. ledna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127618)||2003 BN53|| align=right|16,9|| align=right|2,270|| align=right|0,046|| align=right|6,96|| align=right|3,419||MBA||27. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127619)||2003 BV53|| align=right|16,8|| align=right|2,390|| align=right|0,109|| align=right|4,90|| align=right|3,693||MBA||27. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127620)||2003 BY54|| align=right|17,1|| align=right|2,234|| align=right|0,064|| align=right|3,05|| align=right|3,338||MBA||27. ledna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127621)||2003 BN55|| align=right|17,0|| align=right|2,297|| align=right|0,123|| align=right|4,12|| align=right|3,481||MBA||27. ledna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127622)||2003 BM62|| align=right|16,5|| align=right|2,239|| align=right|0,110|| align=right|7,36|| align=right|3,349||MBA||28. ledna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127623)||2003 BG67|| align=right|17,1|| align=right|2,228|| align=right|0,145|| align=right|4,74|| align=right|3,324||MBA||30. ledna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127624)||2003 BP70|| align=right|17,3|| align=right|2,266|| align=right|0,149|| align=right|0,78|| align=right|3,410||MBA||30. ledna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127625)||2003 BR72|| align=right|16,4|| align=right|2,375|| align=right|0,152|| align=right|5,02|| align=right|3,659||MBA||28. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127626)||2003 BZ72|| align=right|14,6|| align=right|3,129|| align=right|0,056|| align=right|8,51|| align=right|5,534||MBA||28. ledna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127627)||2003 BP80|| align=right|16,3|| align=right|2,565|| align=right|0,108|| align=right|5,33|| align=right|4,106||MBA||31. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127628)||2003 BT81|| align=right|16,4|| align=right|2,435|| align=right|0,118|| align=right|5,75|| align=right|3,799||MBA||31. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127629)||2003 BJ89|| align=right|15,4|| align=right|2,994|| align=right|0,069|| align=right|10,81|| align=right|5,179||MBA||28. ledna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127630)||2003 BX89|| align=right|16,5|| align=right|2,263|| align=right|0,109|| align=right|5,06|| align=right|3,405||MBA||28. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127631)||2003 BD90|| align=right|15,7|| align=right|2,539|| align=right|0,041|| align=right|4,00|| align=right|4,044||MBA||28. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127632)||2003 BK90|| align=right|16,5|| align=right|2,343|| align=right|0,066|| align=right|6,78|| align=right|3,585||MBA||30. ledna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127633)||2003 CG2|| align=right|14,5|| align=right|3,177|| align=right|0,048|| align=right|10,23|| align=right|5,662||MBA||1. února 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127634)||2003 CY4|| align=right|16,1|| align=right|2,297|| align=right|0,107|| align=right|6,47|| align=right|3,482||MBA||1. února 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127635)||2003 CH6|| align=right|17,7|| align=right|2,185|| align=right|0,077|| align=right|3,35|| align=right|3,228||MBA||1. února 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127636)||2003 CQ7|| align=right|15,8|| align=right|2,349|| align=right|0,152|| align=right|7,69|| align=right|3,600||MBA||1. února 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127637)||2003 CU7|| align=right|15,7|| align=right|2,684|| align=right|0,235|| align=right|5,04|| align=right|4,397||MBA||1. února 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127638)||2003 CE8|| align=right|16,2|| align=right|2,270|| align=right|0,129|| align=right|5,42|| align=right|3,420||MBA||1. února 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127639)||2003 CO8|| align=right|15,1|| align=right|2,295|| align=right|0,174|| align=right|24,26|| align=right|3,476||MBA||1. února 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127640)||2003 CQ8|| align=right|15,4|| align=right|3,199|| align=right|0,101|| align=right|17,62|| align=right|5,722||MBA||1. února 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127641)||2003 CL9|| align=right|15,7|| align=right|2,275|| align=right|0,218|| align=right|7,74|| align=right|3,430||MBA||2. února 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127642)||2003 CO9|| align=right|16,3|| align=right|2,347|| align=right|0,082|| align=right|5,62|| align=right|3,595||MBA||2. února 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127643)||2003 CY9|| align=right|16,9|| align=right|2,302|| align=right|0,111|| align=right|3,52|| align=right|3,493||MBA||2. února 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127644)||2003 CF10|| align=right|16,3|| align=right|2,595|| align=right|0,075|| align=right|13,97|| align=right|4,178||MBA||2. února 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127645)||2003 CV10|| align=right|16,3|| align=right|2,363|| align=right|0,059|| align=right|5,84|| align=right|3,633||MBA||3. února 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127646)||2003 CX13|| align=right|15,8|| align=right|2,314|| align=right|0,135|| align=right|10,65|| align=right|3,520||MBA||5. února 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127647)||2003 CS15|| align=right|15,4|| align=right|2,292|| align=right|0,184|| align=right|7,47|| align=right|3,470||MBA||6. února 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127648)||2003 CA18|| align=right|17,0|| align=right|2,191|| align=right|0,134|| align=right|3,11|| align=right|3,243||MBA||7. února 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127649)||2003 CS19|| align=right|14,7|| align=right|2,631|| align=right|0,082|| align=right|16,18|| align=right|4,268||MBA||7. února 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127650)||2003 DC2|| align=right|15,7|| align=right|3,102|| align=right|0,025|| align=right|9,82|| align=right|5,461||MBA||21. února 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127651)||2003 DP2|| align=right|16,6|| align=right|2,208|| align=right|0,106|| align=right|6,42|| align=right|3,280||MBA||22. února 2003||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(127652)||2003 DT3|| align=right|16,7|| align=right|2,336|| align=right|0,060|| align=right|7,10|| align=right|3,570||MBA||22. února 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127653)||2003 DX4|| align=right|16,8|| align=right|2,425|| align=right|0,143|| align=right|3,60|| align=right|3,775||MBA||22. února 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127654)||2003 DY7|| align=right|17,4|| align=right|2,429|| align=right|0,117|| align=right|0,41|| align=right|3,784||MBA||22. února 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127655)||2003 DJ8|| align=right|14,2|| align=right|3,127|| align=right|0,135|| align=right|23,22|| align=right|5,528||MBA||22. února 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127656)||2003 DV8|| align=right|16,1|| align=right|2,475|| align=right|0,142|| align=right|2,69|| align=right|3,894||MBA||22. února 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127657)||2003 DV9|| align=right|16,3|| align=right|2,438|| align=right|0,110|| align=right|7,49|| align=right|3,806||MBA||24. února 2003||Uccle||T. Pauwels
|-
|(127658)||2003 DV10|| align=right|16,9|| align=right|2,448|| align=right|0,165|| align=right|2,60|| align=right|3,830||MBA||26. února 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(127659)||2003 DC11|| align=right|16,7|| align=right|2,332|| align=right|0,219|| align=right|1,90|| align=right|3,560||MBA||23. února 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127660)||2003 DT12|| align=right|16,7|| align=right|2,387|| align=right|0,171|| align=right|0,69|| align=right|3,687||MBA||26. února 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(127661)||2003 DM13|| align=right|16,2|| align=right|2,319|| align=right|0,097|| align=right|4,44|| align=right|3,531||MBA||22. února 2003||Goodricke-Pigott||J. W. Kessel
|-
|(127662)||2003 DT13|| align=right|14,9|| align=right|2,368|| align=right|0,151|| align=right|12,45|| align=right|3,642||MBA||25. února 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127663)||2003 DK14|| align=right|16,1|| align=right|2,427|| align=right|0,155|| align=right|6,28|| align=right|3,780||MBA||24. února 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127664)||2003 DV14|| align=right|14,7|| align=right|3,229|| align=right|0,124|| align=right|0,97|| align=right|5,801||MBA||25. února 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(127665)||2003 DE16|| align=right|15,9|| align=right|2,461|| align=right|0,091|| align=right|6,10|| align=right|3,860||MBA||19. února 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127666)||2003 DM19|| align=right|16,9|| align=right|2,295|| align=right|0,137|| align=right|5,96|| align=right|3,475||MBA||22. února 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127667)||2003 DH20|| align=right|13,9|| align=right|2,553|| align=right|0,234|| align=right|15,67|| align=right|4,078||MBA||22. února 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127668)||2003 DP20|| align=right|17,5|| align=right|2,220|| align=right|0,103|| align=right|2,64|| align=right|3,308||MBA||22. února 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127669)||2003 EM2|| align=right|16,7|| align=right|2,433|| align=right|0,154|| align=right|2,40|| align=right|3,795||MBA||5. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127670)||2003 ER2|| align=right|16,6|| align=right|2,579|| align=right|0,151|| align=right|1,83|| align=right|4,140||MBA||5. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127671)||2003 ET3|| align=right|15,5|| align=right|3,098|| align=right|0,076|| align=right|1,34|| align=right|5,452||MBA||6. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127672)||2003 EF4|| align=right|16,2|| align=right|2,254|| align=right|0,163|| align=right|6,49|| align=right|3,384||MBA||6. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127673)||2003 EK4|| align=right|16,6|| align=right|2,378|| align=right|0,120|| align=right|5,83|| align=right|3,666||MBA||6. března 2003||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(127674)||2003 EX4|| align=right|16,3|| align=right|2,428|| align=right|0,144|| align=right|3,32|| align=right|3,783||MBA||6. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127675)||2003 EO5|| align=right|17,0|| align=right|2,310|| align=right|0,162|| align=right|4,43|| align=right|3,511||MBA||5. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127676)||2003 EE6|| align=right|16,3|| align=right|2,274|| align=right|0,173|| align=right|4,73|| align=right|3,428||MBA||6. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127677)||2003 EW7|| align=right|16,2|| align=right|2,273|| align=right|0,132|| align=right|5,30|| align=right|3,426||MBA||6. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127678)||2003 ES8|| align=right|17,0|| align=right|2,141|| align=right|0,067|| align=right|4,88|| align=right|3,133||MBA||6. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127679)||2003 EW8|| align=right|16,7|| align=right|2,367|| align=right|0,097|| align=right|3,75|| align=right|3,641||MBA||6. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127680)||2003 EX10|| align=right|16,1|| align=right|2,286|| align=right|0,157|| align=right|3,35|| align=right|3,455||MBA||6. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127681)||2003 EY10|| align=right|16,1|| align=right|2,285|| align=right|0,124|| align=right|5,75|| align=right|3,453||MBA||6. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127682)||2003 EA11|| align=right|15,4|| align=right|2,780|| align=right|0,102|| align=right|8,61|| align=right|4,634||MBA||6. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127683)||2003 EW12|| align=right|17,1|| align=right|2,357|| align=right|0,140|| align=right|24,06|| align=right|3,619||MBA||6. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127684)||2003 EV13|| align=right|16,7|| align=right|2,338|| align=right|0,024|| align=right|2,78|| align=right|3,575||MBA||6. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127685)||2003 ED14|| align=right|16,3|| align=right|2,360|| align=right|0,109|| align=right|7,09|| align=right|3,625||MBA||7. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127686)||2003 EM14|| align=right|15,4|| align=right|2,637|| align=right|0,143|| align=right|14,68|| align=right|4,280||MBA||5. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127687)||2003 EC15|| align=right|16,3|| align=right|2,551|| align=right|0,230|| align=right|3,90|| align=right|4,073||MBA||7. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127688)||2003 EC16|| align=right|15,3|| align=right|2,286|| align=right|0,285|| align=right|23,05|| align=right|3,455||MBA||7. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127689)||2003 EE17|| align=right|15,8|| align=right|2,291|| align=right|0,155|| align=right|7,07|| align=right|3,466||MBA||5. března 2003||Collepardo||Campocatino Automated Telescope
|-
|(127690)||2003 EJ17|| align=right|16,3|| align=right|2,404|| align=right|0,144|| align=right|2,22|| align=right|3,727||MBA||5. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127691)||2003 EP17|| align=right|16,6|| align=right|2,278|| align=right|0,154|| align=right|4,90|| align=right|3,438||MBA||5. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127692)||2003 EW18|| align=right|16,5|| align=right|2,456|| align=right|0,176|| align=right|1,61|| align=right|3,849||MBA||6. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127693)||2003 EG20|| align=right|16,6|| align=right|2,437|| align=right|0,150|| align=right|0,56|| align=right|3,804||MBA||6. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127694)||2003 EN20|| align=right|16,3|| align=right|2,257|| align=right|0,152|| align=right|2,41|| align=right|3,390||MBA||6. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127695)||2003 EO21|| align=right|16,7|| align=right|2,328|| align=right|0,162|| align=right|2,88|| align=right|3,551||MBA||6. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127696)||2003 EQ22|| align=right|16,2|| align=right|2,311|| align=right|0,065|| align=right|6,71|| align=right|3,513||MBA||6. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127697)||2003 EU22|| align=right|16,5|| align=right|2,356|| align=right|0,185|| align=right|3,97|| align=right|3,615||MBA||6. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127698)||2003 EC23|| align=right|15,6|| align=right|2,387|| align=right|0,163|| align=right|3,31|| align=right|3,688||MBA||6. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127699)||2003 EC24|| align=right|16,0|| align=right|2,432|| align=right|0,145|| align=right|3,43|| align=right|3,793||MBA||6. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127700)||2003 EE24|| align=right|16,6|| align=right|2,430|| align=right|0,024|| align=right|4,69|| align=right|3,786||MBA||6. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127701)||2003 EJ24|| align=right|16,1|| align=right|2,272|| align=right|0,177|| align=right|2,96|| align=right|3,425||MBA||6. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127702)||2003 ES24|| align=right|15,0|| align=right|3,155|| align=right|0,166|| align=right|9,49|| align=right|5,603||MBA||6. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127703)||2003 EE25|| align=right|17,3|| align=right|2,235|| align=right|0,095|| align=right|4,48|| align=right|3,340||MBA||6. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127704)||2003 EZ25|| align=right|15,4|| align=right|2,624|| align=right|0,047|| align=right|4,56|| align=right|4,250||MBA||6. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127705)||2003 ES27|| align=right|16,5|| align=right|2,388|| align=right|0,118|| align=right|4,13|| align=right|3,689||MBA||6. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127706)||2003 EE28|| align=right|16,6|| align=right|2,296|| align=right|0,075|| align=right|5,39|| align=right|3,479||MBA||6. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127707)||2003 EN28|| align=right|16,7|| align=right|2,307|| align=right|0,115|| align=right|4,48|| align=right|3,503||MBA||6. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127708)||2003 ES29|| align=right|16,3|| align=right|2,321|| align=right|0,208|| align=right|6,07|| align=right|3,535||MBA||6. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127709)||2003 ET29|| align=right|16,0|| align=right|2,467|| align=right|0,158|| align=right|3,24|| align=right|3,873||MBA||6. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127710)||2003 EZ31|| align=right|15,4|| align=right|2,538|| align=right|0,237|| align=right|5,73|| align=right|4,042||MBA||7. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127711)||2003 EU32|| align=right|17,1|| align=right|2,398|| align=right|0,146|| align=right|2,39|| align=right|3,713||MBA||7. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127712)||2003 EN33|| align=right|15,7|| align=right|2,305|| align=right|0,190|| align=right|6,31|| align=right|3,498||MBA||7. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127713)||2003 EU33|| align=right|17,4|| align=right|2,191|| align=right|0,180|| align=right|4,31|| align=right|3,242||MBA||7. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127714)||2003 EF35|| align=right|16,1|| align=right|2,254|| align=right|0,135|| align=right|4,81|| align=right|3,383||MBA||7. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127715)||2003 EN35|| align=right|16,2|| align=right|2,277|| align=right|0,067|| align=right|3,53|| align=right|3,436||MBA||7. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127716)||2003 ES37|| align=right|15,9|| align=right|2,666|| align=right|0,081|| align=right|1,75|| align=right|4,353||MBA||8. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127717)||2003 EA38|| align=right|15,1|| align=right|2,784|| align=right|0,175|| align=right|8,33|| align=right|4,645||MBA||8. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127718)||2003 EP38|| align=right|15,4|| align=right|2,619|| align=right|0,008|| align=right|13,80|| align=right|4,237||MBA||8. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127719)||2003 EK40|| align=right|14,8|| align=right|2,297|| align=right|0,187|| align=right|24,56|| align=right|3,480||MBA||8. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127720)||2003 ES41|| align=right|16,1|| align=right|2,602|| align=right|0,178|| align=right|3,34|| align=right|4,196||MBA||6. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127721)||2003 EV41|| align=right|17,4|| align=right|2,174|| align=right|0,127|| align=right|4,81|| align=right|3,206||MBA||7. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127722)||2003 EV43|| align=right|15,3|| align=right|3,180|| align=right|0,109|| align=right|2,66|| align=right|5,669||MBA||6. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127723)||2003 EL45|| align=right|16,9|| align=right|2,227|| align=right|0,122|| align=right|4,88|| align=right|3,324||MBA||7. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127724)||2003 ER45|| align=right|15,9|| align=right|2,261|| align=right|0,176|| align=right|4,69|| align=right|3,398||MBA||7. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127725)||2003 EE48|| align=right|15,7|| align=right|2,398|| align=right|0,111|| align=right|11,13|| align=right|3,713||MBA||9. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127726)||2003 EB49|| align=right|17,0|| align=right|2,271|| align=right|0,054|| align=right|7,14|| align=right|3,421||MBA||9. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127727)||2003 EE49|| align=right|16,3|| align=right|2,573|| align=right|0,186|| align=right|3,96|| align=right|4,127||MBA||10. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127728)||2003 EU49|| align=right|16,3|| align=right|2,544|| align=right|0,094|| align=right|7,06|| align=right|4,058||MBA||10. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127729)||2003 EO50|| align=right|15,4|| align=right|2,760|| align=right|0,041|| align=right|4,59|| align=right|4,584||MBA||9. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127730)||2003 EF52|| align=right|15,8|| align=right|2,573|| align=right|0,063|| align=right|10,00|| align=right|4,125||MBA||11. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127731)||2003 ER52|| align=right|16,4|| align=right|2,229|| align=right|0,085|| align=right|8,00|| align=right|3,328||MBA||8. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127732)||2003 EW57|| align=right|15,2|| align=right|2,712|| align=right|0,111|| align=right|12,75|| align=right|4,464||MBA||9. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127733)||2003 EB58|| align=right|15,9|| align=right|2,420|| align=right|0,188|| align=right|24,71|| align=right|3,764||MBA||9. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127734)||2003 EP59|| align=right|16,4|| align=right|2,321|| align=right|0,195|| align=right|7,93|| align=right|3,536||MBA||11. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127735)||2003 FU|| align=right|15,7|| align=right|2,334|| align=right|0,225|| align=right|23,90|| align=right|3,566||MBA||20. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127736)||2003 FN2|| align=right|15,6|| align=right|2,658|| align=right|0,072|| align=right|15,29|| align=right|4,333||MBA||23. března 2003||Farpoint||G. Hug
|-
|(127737)||2003 FZ5|| align=right|16,5|| align=right|2,611|| align=right|0,094|| align=right|2,74|| align=right|4,218||MBA||26. března 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(127738)||2003 FH8|| align=right|15,3|| align=right|3,215|| align=right|0,040|| align=right|4,79|| align=right|5,764||MBA||21. března 2003||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(127739)||2003 FW8|| align=right|17,0|| align=right|2,283|| align=right|0,096|| align=right|2,40|| align=right|3,448||MBA||28. března 2003||Needville||L. Casady; P. Garossino
|-
|(127740)||2003 FS9|| align=right|14,7|| align=right|2,586|| align=right|0,213|| align=right|13,70|| align=right|4,158||MBA||22. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127741)||2003 FG11|| align=right|15,8|| align=right|2,808|| align=right|0,051|| align=right|4,16|| align=right|4,705||MBA||23. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127742)||2003 FC12|| align=right|14,7|| align=right|3,146|| align=right|0,223|| align=right|13,92|| align=right|5,580||MBA||24. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127743)||2003 FH12|| align=right|15,3|| align=right|2,741|| align=right|0,153|| align=right|16,76|| align=right|4,537||MBA||22. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127744)||2003 FN12|| align=right|15,9|| align=right|2,422|| align=right|0,082|| align=right|5,00|| align=right|3,768||MBA||22. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127745)||2003 FV13|| align=right|15,8|| align=right|2,303|| align=right|0,137|| align=right|4,30|| align=right|3,495||MBA||23. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127746)||2003 FG14|| align=right|15,8|| align=right|2,778|| align=right|0,058|| align=right|3,69|| align=right|4,631||MBA||23. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127747)||2003 FR14|| align=right|16,7|| align=right|2,290|| align=right|0,161|| align=right|1,46|| align=right|3,465||MBA||23. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127748)||2003 FN16|| align=right|16,8|| align=right|2,231|| align=right|0,108|| align=right|5,50|| align=right|3,332||MBA||23. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127749)||2003 FS16|| align=right|15,3|| align=right|2,362|| align=right|0,181|| align=right|8,36|| align=right|3,630||MBA||23. března 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127750)||2003 FV16|| align=right|16,1|| align=right|2,329|| align=right|0,205|| align=right|8,34|| align=right|3,553||MBA||23. března 2003||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu,
SDO – objekt z Kuiperova pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek